Атланти́да — стародавня міфічна держава.
 Атла́нтида — департамент в Гондурасі.
 Атланти́да — печера в Кам'янець-Подільському районі.
 Атланти́да — (Атлантіс) вигаданий космічний корабель в телесеріалі «Зоряна брама: Атлантида»
 «Атлантида» — фентезійний роман 1919 року французького письменника П'єра Бенуа

 «Атлантида» — данський фільм 1913 року за романом Гергарта Гауптмана; реж. Аугуст Блом.
 «Атлантида» — німецький фільм 1921 р.; реж. Жак Фейдер, за романом П'єра Бенуа.
 «Атлантида» — британський фільм 1930 р.; реж. Евальд Андре Дюпон та Жан Кемм.
 «Атлантида» — німецький фільм 1932 року за романом П. Бенуа; реж. Георг Вільгельм Пабст.
 «Атлантида» — італійсько-французький фільм 1961 р.; реж. Джузеппе Масіні, Едгар Дж. Улмер, Френк Борзеґі.
 «Атлантида» — італійсько-французький фільм 1992 р. за романом П. Бенуа; реж. Боб Свем.
 «Атлантида» — російсько-український кінофільм 2002 р.; реж. Олександр Павловський.
 «Атлантида» — російський телесеріал 2007 р.
 «Атлантида» — британський фентезійно-пригодницький телесеріал 2013 р.
 «Атлантида» — аргентинсько-французький фільм 2014 р.; реж. Інес Марія Барріонуево.
 «Атлантида» — іспансько-французький фільм 2017 р.; реж. Ксав'є Жанс.
 «Атлантида» — український фільм 2019 р.; реж. Валентин Васянович .

Див. також 
 Атлантіс (значення)